Hackworth ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Hackworth (* 1977), australischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 David Haskell Hackworth (1930–2005), US-Kriegsheld und Militärexperte
 Green Haywood Hackworth (1883–1973), amerikanischer Jurist und ehemaliger Präsident des Internationalen Gerichtshofs
 Timothy Hackworth (1786–1850), gelernter Schmied und späterer Maschinenbauer, der vor allem Dampflokomotiven baute